Дарроу:
 Дарроу (Оффали)
 Дарроу (Лиишь)
 Дарроу (аббатство)

См. также 
 Дэрроу